Premier League (2014/2015) – dwudziesta trzecia edycja rozgrywek Premier League od czasu założenia w 1992 roku. W rywalizacji uczestniczyło 20 zespołów, w tym obrońca tytułu –  oraz trzy zespoły, które awansowały z Championship: ,  i  (zwycięzca baraży).

Tytuł mistrzowski zdobyła Chelsea, która tytuł zapewniła sobie w 35. kolejce po zwycięstwie nad Crystal Palace 1:0, czyniąc to po raz czwarty w historii tych rozgrywek po czteroletniej przerwie. Do Championship spadły Hull City, Burnley i Queens Park Rangers.

Rozgrywki 

W rozgrywkach wzięło udział 17 drużyn, które występowały w tej klasie rozgrywkowej w poprzednim sezonie oraz 3 beniaminków.

Stadiony

Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy

Zmiany trenerów

Tabela 

||rowspan=4|

||rowspan=5|

Miejsca po danych kolejkach

Wyniki

Lider kolejka po kolejce

Statystyki

Bramki, kartki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: Strona Barclays Premier League, eurofutbol.pl

Najlepsi asystenci 

Źródło: Strona Barclays Premier League

Hattricki

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
2014 w piłce nożnej
2015 w piłce nożnej
2014 w Anglii
2015 w Anglii
2014 w Walii
2015 w Walii